Дагбашян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дагбашян, Гагик Тигранович (род. 1990) — армянский футболист, защитник.
 Дагбашян, Самсон Агабекович (1917—2005) — армянский советский педагог.